Goldener Saal – sala all'interno del Municipio di Augusta, in Germania
Goldener Saal – sala all'interno della Tribuna principale del Campo Zeppelin a Norimberga, in Germania
Goldener Saal – sala all'interno del Musikverein di Vienna, in Austria.